A Temporada de Fórmula 1 de 1961 foi a 12ª realizada pela FIA. Teve como campeão o norte-americano Phil Hill.

Resultados

Grandes Prêmios

Pilotos 

 Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.

Construtores 

1961
1961 no automobilismo